

Patronyme 

 Jerry Rawlings (1947-2020), chef d'état ghanéen.
 Margaret Rawlings (1906-1996), actrice britannique.
 Marjorie Kinnan Rawlings (1896-1953), écrivain américain.
 Menna Rawlings (1967-), diplomate britannique.
 Mike Rawlings (1954-), homme politique américain.
 Nana Rawlings (1948-), femme politique ghanéenne, épouse de Jerry Rawlings, Première dame du Ghana pendant une vingtaine d'années, candidate à l'élection présidentielle.
 Patricia Rawlings (1939-), femme politique britannique.
 Stephanie Rawlings-Blake (1970-), femme politique américaine.
 Terry Rawlings (1933-2019), monteur britannique.

Compagnie 
Rawlings, un fabricant d'équipement sportif.